VOR, sigle de trois lettres formé des lettres V, O et R peut faire référence à :
 VHF Omnidirectional Range, un système d'aide à la navigation aérienne,
 Volvo Ocean Race, tour du monde à la voile (monocoque), en équipage et par étapes.

Vor peut faire référence à :
 Voleur dans la loi, une « élite » de la mafia russe
 Vor - Le Maelstrom, un jeu de combat de figurines de science-fiction.
 Vör, déesse  de la mythologie nordique.
 le titre original du film russe Le Voleur et l'Enfant de Pavel Tchoukhraï.